Swan Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Swan Creek Township (Michigan)
 Swan Creek Township (Ohio)